Pro Wrestling Alliance (PWA) é uma promoção independente de wrestling profissional estadunidense, que tem sua sede em Houston, Texas. Iniciada em 2006 pelo atual lutador da Total Nonstop Action Wrestling, e antigo campeão na WWE e World Championship Wrestling Booker T.

Campeões

Ligações externas
Site Oficial
Booker T. Online

Promoções de luta profissional dos Estados Unidos